Плей-офф Единой лиги ВТБ 2019 — серии игр на вылет Единой лиги ВТБ сезона 2018/2019. Стартует 3 мая 2019 года.

Участники 

|}

Формат 
Плей-офф Единой лиги ВТБ 2019 включает в себя четвертьфинал, полуфинал и финал. В нём участвовали 8 лучших команд по итогам регулярного чемпионата. На всех стадиях команды играли до 3-х побед. Команда, занявшая по итогам регулярного чемпионата более высокое место, проводила дома первую, вторую и ,если необходимо, пятую игру серии.

Сетка

Четвертьфиналы 
{| class=wikitable style="text-align:center"
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра
!width=80|4-я игра*
!width=80|5-я игра*
|-
|align=right|ЦСКА ||3-0||align=left| Нижний Новгород
|87:50
|86:66
|80:72
| -
| -
|-
|align=right|УНИКС ||3-0||align=left| Калев
|92:82
|108:84
|96:84
| -
| -
|-
|align=right|Химки ||3-0||align=left| Астана
|82:59
|94:64
|88:81
| -
| -
|-
|align=right|Локомотив-Кубань ||1-3||align=left| Зенит
|69:78
|70:69
|78:94
|85:87 
| -
|}
* при необходимости

Полуфиналы
{| class=wikitable style="text-align:center"
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра
!width=80|4-я игра*
!width=80|5-я игра*
|-
|align=right|ЦСКА ||3-0||align=left| Зенит
|98:82
|83:81
|69:68
| -
| -
|-
|align=right|УНИКС ||1-3||align=left| Химки
|96:91
|98:103
|64:91
|91:92
| -
|}
* при необходимости

Финал 
{| class=wikitable style="text-align:center"
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра
!width=80|4-я игра*
!width=80|5-я игра*
|-
|align=right|ЦСКА ||3-0||align=left| Химки
|106:85
|103:92
|80:62
| -
| -
|}
* при необходимости

Четвертьфиналы

(1) ЦСКА — (8) Нижний Новгород

(2) УНИКС — (7) Калев

(3) Химки — (6) Астана

(4) Локомотив-Кубань — (5) Зенит

Полуфиналы

(1) ЦСКА — (5) Зенит

(2) УНИКС — (3) Химки

Финал

(1) ЦСКА — (3) Химки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Календарь плей-офф

Единая лига ВТБ в сезоне 2018/2019